Пьеваловац (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Пьеваловаце проживало 338 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты, также значительна доля сербской национальности.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 108 человек (31,95 %)
 Хорваты — 208 человек (61,53 %)
 Югославы — 19 человек (5,62 %)
 Мусульмане — 1 человек (0,30 %)
 Другие — 2 человека (0,60 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской